Nicéforo (en griego, Νικηφόρος, «el que trae la victoria») es el nombre de:

 Nicéforo I, emperador de Bizancio (802-811). 
 Nicéforo II Focas, emperador bizantino 963-969.
 Nicéforo III Botaniates, emperador bizantino 1078-1081.
 Nicéforo de Constantinopla, escritor bizantino y patriarca de Constantinopla, 758-829.
 Nicéforo Brienio, general, hombre de estado e historiador bizantino, 1062–1137.
 Nicéforo Grégoras, historiador bizantino, h. 1295-1360